Le terme de 1% ou 1 % (graphie correcte selon les normes typographiques du français) peut renvoyer à :
 1%, titre du  de la  de South Park ;
 le 1 % artistique, part obligation du budget d'une construction publique en France destinée à la promotion de l'art ;
 le club 1%, motards criminels tels les Bandidos ou les Hells Angels ;
 la « participation des employeurs à l'effort de construction », encore parfois désignée en France par son appellation d'origine, remontant à 1943, le 1 % logement ;
 la règle du 1 %, approche statistique de la sociologie des révolutions ;
 1 % pour la planète, démarche volontaire d'entreprises allouant une part de leurs bénéfices aux démarches environnementales.